Hacheney ist der Ortsname

 eines Dortmunder Stadtteils, siehe Hacheney

Hacheney ist außerdem der Familienname

 von Wilfried Hacheney, einem deutschen Ingenieur